A Motorcycle Elopement – cortometraggio del 1914 diretto da Dell Henderson
A Motorcycle Elopement – cortometraggio del 1914 diretto da Leedham Bantock
A Motorcycle Elopement – cortometraggio del 1915 diretto da C. Jay Williams